Carlo Varese peut faire référence à:
 Carlo Varese (1903-1977), un peintre italien
 Carlo Varese (1793-1866), un écrivain, historien et homme politique italien